Brewster's Millions est un roman de l'écrivain américain George Barr McCutcheon publié en 1902. Il a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une version française fut publiée aux Editions du "Petit Echo de la Mode", Collection Stella, sous le titre Aimé pour lui-même et traduite par Marc Hélys (alias Marie Léra).

Théâtre
Brewster's Millions, pièce de Winchell Smith et Byron Ongley créée au New Amsterdam Theatre de Broadway le .

Cinéma
Brewster's Millions, film américain muet de Cecil B. DeMille et Oscar Apfel sorti en 1914 et adapté de la pièce
Brewster's Millions, film américain muet de Joseph Henabery sorti en 1921
Miss Brewster's Millions, film américain muet de Clarence G. Badger sorti en 1926
Brewster's Millions, film américain de Thornton Freeland sorti en 1935
Les Millions de Brewster (Brewster's Millions), film américain de Allan Dwan sorti en 1945
Three on a Spree, film américain de Sidney J. Furie sorti en 1961
Comment claquer un million de dollars par jour (Brewster's Millions), film américain de Walter Hill sorti en 1985
Brewster's Millions, film américain de Michael Diliberti et Matthew Sullivan prévu pour 2012